Il doppio del torneo di tennis USTA LA Tennis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carsten Ball e Travis Rettenmaier che hanno battuto in finale Ryler Deheart e Daniel King-Turner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Amer Delić /  Robert Kendrick (primo turno)
 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (quarti di finale)

 Stephen Amritraj /  Patrick Briaud (primo turno)
 Ryler Deheart /  Daniel King-Turner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA LA Tennis Open 2008